Канада посилала своїх атлетів на всі Зимові Олімпійські ігри та на майже всі Літні Олімпійські ігри, за винятком Літніх ігор 1896 року та Літніх ігор 1980 року, які вона бойкотувала. 1976 року Канада приймала Літні ігри, а 1984 і 2010 — Зимові.

Медалі

Медалі за Літніми іграми

Медалі на Зимових іграх 

 Канада також виграла одну золоту і одну срібну медаль на іграх 1906 року, які не були визнані МОК.

Медалі за літніми видами спорту

Медалі за зимовими видами спорту 

* Одну хокейну золоту медаль Канада виборола на літніх Іграх 1920.

Посилання 

 Статистика на Sports-reference.com  
 Канада на офіційному сайті Олімпійського руху